Azinhal (Almeida), een plaats in de Portugese gemeente Almeida
 Azinhal (Castro Marim), een plaats in de Portugese gemeente Castro Marim